Dilts ist der Familienname folgender Personen:

 Mervin R. Dilts (* 1938), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Robert Dilts (* 1955), US-amerikanischer Mitentwickler des Neuro-Linguistischen Programmierens

Siehe auch:
 Diltz